66-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 3 по 9 мая 1987 года в Реймсе (Франция). В турнире приняли участие 160 атлетов, которые были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1987
Спортивные соревнования в Реймсе
Чемпионаты Европы во Франции
Май 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Спорт во Франции в 1987 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
1987 год в тяжёлой атлетике